Cahaya Negeri (Luas), een plaats in Indonesië
Cahaya Negeri (Sindang Kelingi), een plaats in Indonesië
Cahaya Negeri (Sukaraja), een plaats in Indonesië
Cahaya Negeri (Semendawai Suku III), een plaats in Indonesië